Ajdinovići est un toponyme qui peut désigner :
Ajdinovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ajdinovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.